Владимир Алексеевич Захарьин (10 июня 1909, Белозерск Новгородской губернии — 4 ноября 1993, Санкт-Петербург) — советский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Владимир Алексеевич Захарьин родился 10 июня 1909 года в городе Белозерске Новгородской губернии (ныне в составе Вологодской области). Вскоре вся семья переехала в Херсон, где отец Алексей Николаевич Захарьин (1867—1921) работал мастером судоремонтных мастерских, а мать Александра Михайловна Захарьина (в девичестве Протопопова) занималась домашним хозяйством.

Владимир Захарьин окончил в Херсоне школу-семилетку, затем школу судовых механиков. Плавал машинистом-механиком на судах речного флота. В 1932—1934 проходил срочную военную службу на Краснознамённом Балтийском флоте, демобилизовался офицером запаса. В 1933 году приехал в Ленинград, работал мастером на 1-й ГЭС. В 1935 году поступил на подготовительные курсы при Всероссийской Академии художеств. В 1938 стал студентом живописного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.

После начала Великой Отечественной войны был призван в армию, служил на Балтийском флоте командиром взвода управления. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После демобилизации в 1945 году вернулся к учёбе. Занимался у Александра Зайцева, Генриха Павловского, Семёна Абугова. Окончил институт в 1950 году по мастерской профессора М. И. Авилова с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Подпольная типография». В этом же году был принят в члены Ленинградского Союза Советских художников.

После окончания института в 1950—1952 годах преподавал рисунок и живопись в Средней художественной школе. С 1952 года работал по договорам с Художественным фондом. Участвовал в выставках с 1950 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал портреты, жанровые композиции, пейзажи, натюрморты. Среди произведений, созданных Захарьиным, картины «Любимец команды» (1957), «Натюрморт с яблоками» (1972), «На берегу Волхова» (1974), «Портрет Героя Социалистического труда кузнеца Е. В. Бурлакова» (1976), «Весенний день», «Портрет скульптора Н. В. Михайлова» (обе 1980), «В госпитале», «Снайпер Дьяченко» (обе 1985) и другие.

На рубеже 80-х и 90-х годов работы Владимира Захарьина в составе экспозиций произведений ленинградских художников были представлены европейским зрителям на целом ряде зарубежных выставок.

Скончался 4 ноября 1993 года в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. 

Произведения В. А. Захарьина находятся в музеях и частных собраниях в России, Японии, Франции и других странах.

Примечания

Выставки

Источники 
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.8. Д.282.
 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л.: Ленинградский художник, 1958. — С.15.
 Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников 1973 года. — Л.: Художник РСФСР, 1973. — С.9.
 Портрет современника. Пятая выставка произведений ленинградских художников 1976 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.9-10.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.8.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.14.
 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — С.9.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С.47.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — С.400. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт-Петербург: «Первоцвет», 2007. — С.62.
 Charmes Russes : catalogue / ARCOLE / Artus-Gridel-Boscher-Flobert. — Paris: Drouot Richelieu, 9 Decembre, 1991. — 64 p. — Р. 33.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 27 Janvier, 1992. — INDEX 108 à 112.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 13 Mars, 1992. — INDEX 164 à 168.
 Peintures Russes — РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ : catalogue / s.a. Servarts n.v. / Palais Des Beaux-Arts. — Bruxelles: Servarts s.a., 17 Fevrier, 1993. — 64 p. — Р. 59.
 Бахтияров, Р. А. Захарьин Владимир Алексеевич //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941-1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.395-396.

См. также 
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников